Bau peut faire référence à :
 Bau, une des îles Fidji ;
 Bau, une pièce d'architecture navale ;
 Bau, une déesse sumérienne ;
 Bau, une ville du Sarawak en Malaisie.

 
 Adrien Bau (1994-), un joueur français de rugby à XV ;
  (1982-), un footballeur italien ;
 Joseph Bau (1920-2002), personnalité israélienne ;
 Ophélie Bau (1992-), une comédienne française ;
 Sabine Bau (1969-), une escrimeuse allemande.

BAU (sigle) peut faire référence à :
 BAU (foire), salon mondial de l'architecture, des matériaux et des systèmes à Munich
 bouton d'arrêt d'urgence ;
  ;
 bande d'arrêt d'urgence ;
 Behavioral Analysis Unit, une unité du FBI qui a inspiré la série télévisée Esprits criminels ;
  ;
 Beirut Arab University (en français, Université arabe de Beyrouth).

Bau peut aussi faire référence à

 Bau ou barrot : Pièce de charpente transversale en architecture maritime.

Voir aussi